Кубанин — русская фамилия; имеет женскую форму Кубанина.

 Кубанин, Андрей Анатольевич (1949—1999) — российский зоолог, специалист по фауне и систематике мшанок, экологический активист. 
 Кубанин, Михаил Ильич (1898—1941) — советский историк и экономист-аграрник, доктор экономических наук (1935).